Кихтолка — посёлок при станции в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области;
 Кихтолка (платформа) — остановочный пункт (бывшая станция) Октябрьской железной дороги;
 Кихтолка (приток Солки) — река в Кингисеппском районе Ленинградской области.